Der Henker steht für:

 Der Henker,  US-amerikanischer Western von Michael Curtiz aus dem Jahr 1959
 Der Henker, österreichischer Alternativtitel des Stummfilms Der Staatsanwalt klagt an von Adolf Trotz (1928)
 Der Henker, Kurztitel des Filmes Shadow of the Sword – Der Henker von Simon Aeby (2005)

Siehe auch:
 Garringo – der Henker, spanisch-italienischer Spaghettiwestern von Rafael Romero Marchent (1969)
 Henker (Begriffsklärung)